Sedmička má více významů:

 7 – číslo
 Sedmička (pořad) – diskusní pořad TV Nova
 Sedmička (kniha) – román Miloše Zapletala
 Sedmička (časopis) – dříve Sedmička pionýrů
 Sedmička (týdeník) – od roku 2009 v 27 regionech celé ČR
 sedmistupňové pivo
 hovorově sedmý ročník základní školy

Související články 
 Sedm
 Sedma